

Студийни албуми

Преиздания

Саундтракове

Ремикс албуми

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промоционални сингли 

Риана
Дискографии на американски изпълнители